Нариман Зайнуллович Айтмухаме́тов (р. , п. Речапово, Тарский район, Омская область) — советский легкоатлет. Мастер спорта СССР (1978), судья республиканской категории (1987) по лёгкой атлетике.

Биография 

В 1989 году окончил БГПИ. Воспитанник ДСО «Динамо» (тренер М. Ф. Сайфутдинов).

В настоящее время работает преподавателем Башкирского государственного медицинского университета.

Спортивные достижения 
 Обладатель Кубка СССР по спортивной ходьбе (1981);
 Чемпион РСФСР (1980—1982);
 Победитель летней Спартакиады народов РСФСР (1979);
 Бронзовый призёр чемпионата и Кубка СССР (1980) по спортивной ходьбе;
 Чемпион мира среди ветеранов (1991—1994);
 Чемпион Европы среди ветеранов (1992, 1994 — в категории M40 на дистанции 5 км, 1995);
 Неоднократный победитель Всемирных игр среди ветеранов (1994, 2011).

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия Башкортостана

Спортсмены Уфы
Мастера спорта СССР
Судьи по лёгкой атлетике
Спортивные ходоки СССР
Спортивные ходоки России
Выпускники Башкирского государственного педагогического университета
Преподаватели Башкирского государственного медицинского университета